Luka Drinovec je ime več oseb:
 Luka Drinovec (umetnik), slovenski likovnik
 Luka Drinovec (fizik), slovenski fizik